Золото дураков ():
 Пирит — получил прозвище во времена золотых лихорадок из-за внешней схожести с золотом.
 Золото дураков — фильм Энди Теннанта с Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи (2008).
 «Fool's Gold» — сингл «The Stone Roses».
 Золото дураков ― коронное блюдо в США.